Otterbach (Kaiserslautern), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Verbandsgemeinde Otterbach, een Verbandsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts